Santa Cruz megye (Arizona) 
 Santa Cruz megye (Kalifornia)
 Santa Cruz megye (Bolívia)